Sobótka, een stad in Polen
 Sobotka (Jičín), een gemeente in Tsjechië